Тарасовка () — село,
Тарасовский сельский совет,
Хорольский район,
Полтавская область,
Украина.

Население по переписи 2001 года составляло 500 человек.

Является административным центром Тарасовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Ерковцы,
Запорожчино и
Иванцы.

Географическое положение 
Село Тарасовка находится на берегу реки Багачка в месте впадения её в большое болото Зубова на левом берегу реки Сула,
выше по течению примыкает село Запорожчино.

История 
Приписана к Михайловской церкви в Ерковцах

После 1945 прсоеденены: Середы и Драбинки

Село указано на трехверстовке Полтавской области. Военно-топографическая карта.1869 года как хутор Тарасенков

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Примечания